Reinstein steht für:
 Reinstein (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Burg Reinstein, abgegangene Burg bei Schollbrunn, Landkreis Main-Spessart, Deutschland
 Reinstein (Bad Wurzach), Ort in der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Deutschland

Reinstein ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Hans Günther Reinstein (1880–1945), deutscher Künstler, Designer, Werbegrafiker und Plakatkünstler sowie Erfinder
 Iring von Reinstein-Homburg († 1265), Bischof von Würzburg
 August Reinstein (1814–1860), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Siehe auch:
 Rheinstein